

Албуми

Студийни албуми

Компилационни албуми

ЕП-та / Миниалбуми

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Сингли (като солов изпълнител) 
 Like I Love You (2002)
 Cry Me A River (2002)
 (Oh No) What You Got (2002)
 Take It From Here (2002)
 Nothin' Else (2002)
 Last Night (2002)
 Never Again (2002)
 (And She Said) Take Me Now (2002)
 Right For Me (2002)
 Let's Take A Ride (2002)
 Señorita (2003)
 Rock Your Body (2003)
 Still On My Brain (2003)
 I'm Lovin' It (2003)
 Work It (Nelly, с участието на Justin Timberlake) (2003)
 Where Is The Love? (Black Eyed Peas, с участието на Justin Timberlake) (2003)
 Signs (Snoop Dogg, с участието на Charlie Wilson, с участието на Justin Timberlake) (2005)
 Dick In A Box (The Lonely Island, с участието на Justin Timberlake) (2006)
 Loose Ends (Sérgio Mendes, с участието на Justin Timberlake, с участието на Pharoahe Monch, с участието на will.i.am) (2006)
 SexyBack (с участието на Timbaland) (2006)
 My Love (с участието на T.I.) (2006)
 What Goes Around...Comes Around (2006)
 Sexy Ladies/Let Me Talk To You (Prelude) (2006)
 (Another Song) All Over Again (2006)
 Chop Me Up (с участието на Timbaland, с участието на Three-6-Mafia) (2006)
 Damn Girl (с участието на will.i.am) (2006)
 Losing My Way (2006)
 FutureSex/LoveSound (2006)
 LoveStoned/I Think She Knows (Interlude) (2007)
 Until The End Of Time (2007)
 Until The End Of Time (с участието на Beyoncé) (2007)
 Summer Love (2007)
 The Only Promise That Remains (с участието на Reba McEntire) (2007)
 Give It To Me (Timbaland, с участието на Nelly Furtado, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Ayo Technology (50 Cent, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Release (Timbaland, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Bounce (Timbaland, с участието на Dr.Dre, с участието на Justin Timberlake, с участието на Missy Elliott) (2007)
 Rehab (Rihanna, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Nite-Runner (Duran Duran, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Falling Down (Duran Duran, с участието на Justin Timberlake) (2007)
 Follow My Lead (с участието на Esmée Denters) (2008)
 4 Minutes (Madonna, с участието на Justin Timberlake, с участието на Timbaland) (2008)
 Can't Believe It (Remix) (T-Pain, с участието на Justin Timberlake) (2008)
 Miles Away (Madonna, с участието на Justin Timberlake) (2008)
 Devil Wouldn't Recognize You (Madonna, с участието на Justin Timberlake) (2008)
 Voices (Madonna, с участието на Justin Timberlake) (2008)
 Dead And Gone (T.I., с участието на Justin Timberlake) (2009)
 Love Sex Magic (Ciara, с участието на Justin Timberlake) (2009)
 I Heard Something (Lil Wayne, с участието на Justin Timberlake) (2009)
 Take Me Alive (Chris Cornell, с участието на Justin Timberlake) (2009)
 Carry Out (Timbaland, с участието на Justin Timberlake) (2009)
 Hallelujah (Justin Timberlake, с участието на Matt Morris, с участието на Charlie Sexton) (2010)
 Winner (Jamie Foxx, с участието на Justin Timberlake, с участието на T.I.) (2010)
 Love Dealer (Esmée Denters, с участието на Justin Timberlake) (2010)
 Shades (Diddy-Dirty Money, с участието на Lil Wayne, с участието на Justin Timberlake, с участието на Bilal, с участието на James Fauntleroy) (2010)
 Across The Sky (Madonna, с участието на Justin Timberlake, с участието на Timbaland) (2010)
 Sign Your Name (Sheryl Crow, с участието на Justin Timberlake) (2010)
 Ain't No Doubt About It (Game, с участието на Justin Timberlake, с участието на Pharell Williams) (2010)
 Motherlover (The Lonely Island, с участието на Justin Timberlake) (2011)
 3-Way (The Golden Rule) (The Lonely Island, с участието на Justin Timberlake, с участието на Lady Gaga) (2011)
 Role Model (FreeSol, с участието на Justin Timberlake) (2011)
 Fascinated (FreeSol, с участието на Justin Timberlake, с участието на Timbaland) (2011)
 Suit&Tie (с участието на JAY-Z) (2013)
 Mirrors (2013)
 Tunnel Vision (2013)
 Take Back The Night (2013)
 TKO (2013)
 Pusher Love Girl (2013)
 Don't Hold The Wall (2013)
 Strawberry Bubblegum (2013)
 Spaceship Coupe (2013)
 That Girl (2013)
 Let The Groove Get In (2013)
 Blue Ocean Floor (2013)
 Dress On (2013)
 Body Count (2013)
 Cabaret (с участието на Drake) (2013)
 Murder (с участието на JAY-Z) (2013)
 Gimme What I Don't Know (I Want) (2013)
 True Blood (2013)
 You Got It On (2013)
 Amnesia (2013)
 Only When I Walk Away (2013)
 Blindness (2013)
 Electric Lady (2013)
 Holy Grail (JAY-Z, с участието на Justin Timberlake) (2013)
 The Woods (Juicy J, с участието на Justin Timberlake, с участието на Timbaland) (2013)
 Heaven (JAY-Z, с участието на Justin Timberlake) (2013)
 BBC (JAY-Z, с участието на Justin Timberlake) (2013)
 Partition (Beyoncé, с участието на Justin Timberlake) (2013)
 Rocket (Beyoncé, с участието на Justin Timberlake) (2013)
 Not A Bad Thing/Pair Of Wings (2014)
 Love Never Felt So Good (с участието на Michael Jackson) (2014)
 Brand New (Pharell Williams, с участието на Justin Timberlake) (2014)
 Drink You Away (2015)
 So Many Pros (Snoop Dogg, с участието на Justin Timberlake) (2015)
 Can't Stop The Feeling (2016)
 #WHERESTHELOVE (The Black Eyed Peas, с участието на The World) (2016)
 True Colors (с участието на Anna Kendrick) (2016)
 Make it Right (Foo Fighters, с участието на Justin Timberlake) (2017)
 Filthy (2018)
 Supplies (2018)
 Say Something (с участието на Chris Stapleton) (2018)
 Man Of The Woods (2018)
 Morning Light (с участието на Alicia Keys) (2018)
 Midnight Summer Jam (2018)
 Sauce (2018)
 Higher Higher (2018)
 Wave (2018)
 Hers (Interlude) (2018)
 Flannel (2018)
 Montana (2018)
 Breeze Off The Pond (2018)
 Livin' Off The Land (2018)
 The Hard Stuff (2018)
 Young Man (2018)
 SoulMate (2018)
 The Other Side (с участието на SZA) (2020)
 Believe (Meek Mill, с участието на Justin Timberlake) (2020)
 Don't Slack (Anderson.Paak, с участието на Justin Timberlake) (2020)

Източници 

Джъстин Тимбърлейк
Дискографии на американски изпълнители